"Grom pobedi, razdavàisia!" (; en català Que ressoni el tro de la victòria!) fou un himne nacional rus no oficial a finals del  i principis del .

La lletra va ser escrita pel poeta rus Gavriïl Derjavin, amb música del compositor Józef Kozłowski, el 1791. La cançó va ser escrita per commemorar la captura de la important fortalesa otomana d'Izmaïl pel general rus Aleksandr Suvórov. Aquest esdeveniment va posar fi a la setena guerra russoturca.

La melodia és una  polonesa .

Aquest himne va ser reemplaçat per un himne imperial formal, "Déu salvi el Tsar", que va ser aprovat el 1833.

Text de la cançó (extracte)

Enllaços externs 
 Himne tal com sonava en la seva forma original com a polonesa a YouTube

Imperi Rus
Himnes nacionals
Composicions en sol menor